Jicchak (: ) je hebrejské jméno a tvar jména Izák. Mezi jeho nositele patřili či patří:

 Jicchak Aharonovič – izraelský politik a ministr
 Jicchak Arad – izraelský historik a generál
 Jicchak Baer – německo-izraelský historik a odborník na středověké dějiny španělských Židů
 Jicchak Ben Aharon – izraelský politik a ministr
 Jicchak Ben Cvi – bývalý izraelský prezident a vůdce dělnického sionismu
 Jicchak Berenblum – izraelský biochemik
 Jicchak Danzinger – izraelský sochař
 Jicchak Frenkel – izraelský malíř
 Jicchak Gruenbaum – bývalý vůdce sionistického hnutí a izraelský politik
 Jicchak Herzog – izraelský politik a právník
 Jicchak Jedid – izraelský skladatel a pianista
 Jicchak ben Josef Jisra'eli – žido-španělský astronom
 Jicchak Kahan – bývalý předseda izraelského Nejvyššího soudu
 Jicchak Kohen – izraelský politik a náměstek ministra financí
 Jicchak ha-Lavan – rabín a talmudický učenec
 Jicchak ha-Levi Herzog – první vrchní rabín Irska a aškenázský vrchní rabín v Britském mandátě Palestina
 Jicchak Levy – rabín a bývalý izraelský politik
 Jicchak Chofi – izraelský generál a bývalý ředitel Mosadu
 Jicchak Moda'i – bývalý izraelský ministr financí a politik
 Jicchak Mordechaj – bývalý izraelský politik a generál
 Jicchak Navon – bývalý izraelský prezident, politik a diplomat
 Jicchak Nisim – bývalý nejvyšší sefardský rabín Státu Izrael
 Jicchak Perlman – americko-izraelský houslista, dirigent, pedagog a několikanásobný držitel ceny Grammy
 Jicchak Rabin – bývalý izraelský premiér, politik, náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil a nositel Nobelovy ceny míru
 Jicchak Rafa'el – bývalý izraelský politik
 Jicchak Šamir – bývalý izraelský premiér a politik
 Jicchak Tabenkin – sionistický aktivista a bývalý izraelský politik
 Jicchak Vaknin – izraelský politik, poslanec za Šas a někdejší náměstek ministrů

Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména